Miskolcon, a Széchenyi utcán két Silbiger-ház található:
 Silbiger-ház (Miskolc, Széchenyi utca 27.)
 Silbiger-ház (Miskolc, Széchenyi utca 52.)

Továbbá található egy Silbiger-ház a Déryné utca 18. alatt is.